Ибадуллаев — туркменская фамилия. Известные носители:

 Ибадуллаев, Насрулла (Насрулла ибн Ибадулла; род. 1947) — туркменский исламский деятель, верховный муфтий Туркменистана в 1991—2003 годах.
 Горбачёв (Ибадуллаев), Сергей Сулейманович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Ибадуллаев, Худен (1882 — ?) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.